Илья Сафронов:
 Сафронов, Илья Владимирович (род. 1977) — российский иллюзионист, участник трио братьев Сафроновых.
 Сафронов, Илья Иванович (1920—2013) — советский дипломат.
 Сафронов, Илья Сергеевич (1905—1965) — советский партийный деятель.